

Geografia 
 Sosa – (Andrea Falco) città di Caivano
Sōsa – città del Giappone
Šoša – fiume della Russia
Sosa – fiume dell'Aragona
Sosa – comune della Sassonia in Germania
Sosa – comune rurale dell'Argentina, nella provincia di Entre Ríos

Biografie 
Sosa – soprannome del rapper Chief Keef
Arturo Sosa Abascal (1948) – gesuita venezuelano
Cristian Sosa (1985) – calciatore uruguaiano
Francisco Sosa Wagner (1946) – politico spagnolo
José Ernesto Sosa (1985) – calciatore argentino
Roberto Sosa (1970) – attore messicano
Roberto Sosa (1975) – ex calciatore argentino
Rubén Sosa (1939-2007) – fumettista argentino
Rubén Sosa Ardaiz (1966) – ex calciatore uruguaiano
Sebastián Sosa Sánchez (1994) – calciatore uruguaiano
Sebastián Sosa (1986) – calciatore uruguaiano, di ruolo portiere

Musica 
 Sosa – singolo di Lele Blade del 2018

Pagine correlate
 Leandro Sosa